Schlosseria chabraei är en flockblommig växtart som först beskrevs av Carl Sigismund Kunth, och fick sitt nu gällande namn av Joseph Calasenz Schlosser von Klekovski och Ljudevit Farkaš Vukotinović. Schlosseria chabraei ingår i släktet Schlosseria och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
chabraei